

Persone
Karl Bonnici – ex calciatore maltese, di ruolo difensore
Francis Bonnici – ex calciatore maltese, di ruolo attaccante
Ġużi Bonnici – calciatore maltese
Salvu Bonnici – calciatore maltese, di ruolo difensore

Pagine correlate
Mifsud Bonnici